

Localidades 

 Athie (Côte-d'Or)
 Athie (Yonne)

Desambiguações de topônimos